Bauder steht für:

 Paul Bauder, deutscher Baustoffhersteller
 Bauder-Kantorei, Kirchenchor aus Sulz am Neckar

Bauder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bauder (1853–1930), deutscher Architekt
 Eugen Bauder (* 1986), deutscher Schauspieler und Model
 Johann Friedrich Bauder (1713–1791), Händler, Autor und Bürgermeister von Altdorf bei Nürnberg
 Marc Bauder (* 1974), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Matt Bauder (* 1976), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Max Bauder (1877–nach 1935), deutscher Architekt 
 Otto Bauder (1912–2002), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Robert Bauder (1916–1991), Schweizer Politiker (FDP)
 Theodor Bauder (1888–1945), deutscher Bauingenieur und SA-Führer
 Ulrich Bauder (* 1944), deutscher Physiker, Chemiker und Hochschullehrer